Ворота пекла:

 «Ворота пекла» — скульптурна композиція Огюста Родена.
 «Ворота пекла» — прізвисько газового кратера у Туркменістані.
 Ворота пекла (фільм, 1953) — японський фільм 1953 року.
 Ворота пекла (фільм, 1980) — італійській фільм страхіть 1980 року.